Флаг Зими́нского районного муниципального образования Иркутской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4145.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу шириной в 1/6 ширины полотнища и вплотную к ней — изображение чёрного медведя на фоне белой ели».

Обоснование символики 
Необычное название города, давшего своё имя району, отразилось в его флаге. Цветовое решение флага ассоциируется с зимой: морозным солнечным днем и серебрящейся инеем сибирской елью. Ель (дерево) — символ вечности, у древних народов считалась символом цельности и честности. Ель символизирует изобилие Зиминского района лесами хвойных пород (ель, сосна, пихта, сибирский кедр), поскольку более 72 % земельного фонда района — лесные угодья.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника — аллегорически символизирует тружеников района и их ратный труд.

Медведь — хозяин леса, тайги, народный символ России, герой многих русских сказаний и сказок. Символика медведя многозначна: 
— предусмотрительность; 
— богатырская сила, выносливость; 
— добродушие, спокойствие; 
— воскресение (после зимней спячки).

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Протекающая в районе река Ока, впадающая в Ангару (Братское водохранилище) символически отражена на флаге района голубой полосой. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением ели